Slate steht für:

 Slate (Magazin), ein englischsprachiges Online-Magazin
 Slate (Programmiersprache), eine objektorientierte Programmiersprache
 eine Bedienoberfläche für IPFS und Filecoin im Webbrowser.

Orte:
 Slate (Parchim), Ortsteil der Kreisstadt Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Slate (West Virginia), eine Unincorporated Community in Wood County
 Slate (Virginia), eine Unincorporated Community in Buchanan County

Personen:
 Jenny Slate (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Jeremy Slate (1926–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas Benton Slate (1880–1980), US-amerikanischer Erfinder und Unternehmer

Siehe auch:
 Slade (Begriffsklärung)
 Slate Hill
 Slates